Pulicoidea är en överfamilj av loppor. Pulicoidea ingår i ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Pulicoidea 185 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor